Peter Duncan – regista australiano
 Peter Duncan – attore e conduttore televisivo britannico
 Peter Duncan – sciatore canadese
 Peter Duncan – nuotatore sudafricano